R.Lesson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 René Primevère Lesson
 Réné Primivère Lesson